Гемфрі Тревельян (1905—1985) — британський дипломат.
 Джордж Маколей Тревельян (1876—1962) — англійський історик.
 Джордж Отто Тревельян (1838—1928) — британський державний діяч, член Ліберальної партії, міністр в урядах Вільяма Гладстона та лорда Розбері.
 Джуліан Тревельян (1910—1988) — англійський художник і поет.
 Енн-Марі Тревельян (* 1969) — британський політик, міністр міжнародного розвитку (з 2020).
 Френсіс Тревельян Бакленд (1826—1880) — англійський хірург, зоолог, журналіст та історик природи.

 Алекс Тревельян — вигаданий персонаж з Бондіани. Колишній Агент 006.